Die Abkürzung HFW steht für:

 Handfeuerwaffe, Abkürzung in der österreichischen Armee
 Henschel Flugzeug-Werke, ein deutscher Flugzeugproduzent im Zweiten Weltkrieg; siehe: Henschel & Sohn
 Hoch- und Fachschulwesen, Abkürzung in der DDR
 Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, eine Bundeswasserstraße in Brandenburg
 Höhere Fachschule für Wirtschaft, Abkürzung in der Schweiz
 Handelsfachwirt, Abkürzung für den Aus- und Weiterbildungslehrgang zum Handelsfachwirt (IHK)

HFW